Thuet ist der Familienname folgender Personen:

Hervé Thuet (* 1971), französischer Bahnradsportler
Marc Thuet (* 1963), französischer Koch